Amalia Puga de Losada (1866-1963), écrivaine péruvienne ;
Alberto Losada (née en 1982), coureur cycliste espagnol ;
Hernán Losada (né en 1982), footballeur argentin ;
Javier Losada (né en 1955), homme politique espagnol ;
María Falk de Losada, mathématicienne colombienne ;
Roberto Losada (né en 1976), footballeur espagnol ;
Sebastián Losada (né en 1967), footballeur espagnol ;
Vicky Losada (née en 1991), footballeuse espagnole.

Losada est aussi : 
Losada, un genre de guêpes